Медведовский — фамилия:

 Медведовский, Николай Юлианович — Георгиевский кавалер; полковник; 26 декабря 1877.
 Медведовский, Пётр Петрович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 24 апреля 1915 (посмертно).
 Медведовский, Самуил Пинхусович — участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Медведовский, Ян-Александр-Флориан Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; 6 августа 1915.